Diplura macrura — вид мигаломорфных пауков рода  из семейства Dipluridae. 

Пауки этого вида были обнаружены и описаны на острове Куба немецким натуралистом Карлом Кохом в 1841 году.

Голотип вида хранится в Берлинском музее естествознания при Берлинском университете имени Гумбольдта.

Примечания 

Мигаломорфные пауки
Животные, описанные в 1841 году